Asca puede hacer referencia a:

 Un asca, asco o ascus, es una estructura que encierra las esporas de los hongos ascomicetos.
 ASCA, siglas del Advanced Satellite for Cosmology and Astrophysics, conocido también como ASTRO-D, la cuarta misión japonesa en el campo de la astronomía en rayos X.
Asca, es un género de ácaros.